Phù Mỹ (district), een district in de provincie Bình Định
 Phù Mỹ (thị trấn), een thị trấn in  district Phù Mỹ, provincie Bình Định
 Phù Mỹ (Lâm Đồng), een xã in district Cát Tiên, provincie Lâm Đồng

Zie ook
 Phú Mỹ (doorverwijspagina)